Indonesië
 Rejotangan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Rejotangan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java